La Copa del Món d'escacs femenina de 2021 va ser un torneig d'escacs d'eliminació directa amb 103 jugadores que va tenir lloc a Sotxi, Rússia, del 12 de juliol al 3 d'agost de 2021. Va ser l'edició inaugural d'una versió només femenina de la Copa del Món FIDE. El torneig es va celebrar paral·lelament a la Copa del Món d'escacs de 2021, un torneig obert.

El torneig va formar part de la classificació per al Campionat del Món d'escacs femení 2022. Les tres primeres classificades, a banda de la campiona mundial d'escacs femenina Ju Wenjun i les jugadores que s'han classificat d'una altra manera, es van classificar per al Torneig de candidates 2022.

Format 
El format fou eliminatori, a 7 rondes. 78 dones juguen entre elles a la primera ronda. A les 39 que passen, s'hi uneixen a la segona ronda les 25 primeres classificades, que reben un bye per a la primera ronda. Les perdedores de les dues semifinals juguen entre elles pel tercer lloc.

Cada ronda consta de dues partides clàssiques amb desempats més curts segons calgui. Els seus controls de temps són els següents.

 Dues partides clàssiques amb límit de temps: 90 minuts per als primers 40 moviments amb 30 minuts afegits per als moviments posteriors. L'increment per moviment és de 30 segons.
 En cas d'empat, dues partides de 25 minuts amb increments de 10 segons per jugada.
 En cas d'empat, dues partides de 10 minuts amb increments de 10 segons per jugada.
 En cas d'empat, dues partides de 5 minuts amb increments de 3 segons per jugada.
 Si el matx encara estigués empatat, es juga una única partida d'escacs armageddon per decidir el resultat, amb avantatge d'empat a les negres, és a dir, les blanques han de guanyar, però les negres només necessiten fer taules o guanyar. Els colors se sortegen. Les blanques reben 5 minuts, les negres 4 minuts i cada jugadora rep 2 segons addicionals per moviment a partir del moviment 61.

Bossa de premis 
El fons total de premis va ser de 676.250 dòlars, amb un primer premi de 50.000 dòlars.

Participants 
A continuació hi ha la llista de participants. Les jugadores estan ordenades per la seva classificació FIDE del juny de 2021.
 

 , GM, 2596 (E18)
 , GM, 2558 (WC) 
 , GM, 2544 (WC)
 , GM, 2535 (R)
 , GM, 2524 (E18)
 , GM, 2515 (R)
 , GM, 2511 (R)
 , IM, 2500 (AS19) 
 , IM, 2494 (E19)
 , IM, 2494 (Z3.1)
 , GM, 2491 (FN)
 , IM, 2489 (J19)
 , IM, 2473 (E18)
 , GM, 2472 (WC)
 , GM, 2472 (R)
 , GM, 2470 (E18)
 , WGM, 2469 (R)
 , GM, 2463 (PN)
 , GM, 2459 (E19)
 , IM, 2456 (E18)
 , WGM, 2448 (R)
 , IM, 2446 (E19)
 , IM, 2443 (E18)
 , IM, 2442 (PN)
 , IM, 2440 (FN)
 , GM, 2438 (E18)
 , GM, 2436 (E18) 
 , IM, 2430 (FN)
 , IM, 2430 (E18)
 , GM, 2429 (E18)
 , IM, 2428 (PN)
 , IM, 2421 (FN)
 , IM, 2418 (PN)
 , IM, 2418 (E18)
 , IM, 2417 (E18)
 , IM, 2413 (E19)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2411 (FN)
 , GM, 2407 (FN)
 , GM, 2404 (FN)
 , IM, 2404 (E18)
 , WGM, 2403 (E19)
 , WGM, 2399 (FN)
 , IM, 2395 (E19)
 , GM, 2393 (E19)
 , WGM, 2393 (FN)
 , IM, 2391 (Z3.7)
 , WGM, 2390 (J18)
 , IM, 2389 (FN)
 , WGM, 2388 (AM18)
 , IM, 2382 (FN)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2370 (AS18)
 , IM, 2369 (FN)
 , IM, 2363 (E18)
 , WGM, 2362 (FN)
 , IM, 2360 (Z3.3)
 , GM, 2358 (FN)
 , WGM, 2358 (Z2.1)
 , IM, 2357 (E19)
 , WGM, 2355 (FN)
 , IM, 2346 (FN)
 , WGM, 2344 (PN)
 , WGM, 2341 (E19)
 , WGM, 2339 (FN)
 , WGM, 2335 (FN)
 , WIM, 2323 (ON)
 , FM, 2321 (FN)
 , WIM, 2317 (FN)
 , WGM, 2316 (Z2.1)
 , WGM, 2309 (E19)
 , WGM, 2301 (E19)
 , WGM, 2299 (Z3.6)
 , WIM, 2278 (FN)
 , WIM, 2276 (PN)
 , WIM, 2273 (Z3.4)
 , WIM, 2262 (Z2.3)
 , WGM, 2257 (AM19)
 , WGM, 2256 (E19)
 , WGM, 2229 (FN)
 , WIM, 2201 (FN)
 , WIM, 2191 (FN)
 , WIM, 2189 (FN)
 , WFM, 2182 (FN)
 , WGM, 2182 (AF)
 , WGM, 2179 (FN)
 , WIM, 2170 (Z2.5)
 , WGM, 2106 (FN)
 , WIM, 2083 (FN)
 , WIM, 2076 (AF)
 , WIM, 2072 (FN)
 , WIM, 2071 (Z2.2)
 , WGM, 2071 (PN)
 , WFM, 2061 (FN)
 , WIM, 2046 (FN)
 , WFM, 2035 (FN)
 , WIM, 2015 (AF)
 , WIM, 2013 (Z2.3)
 , WIM, 2009 (Z3.2)
 , WIM, 1863 (PN)
 , 1835 (FN)

 Itineraris de qualificació

 WC: Semifinaliste del Campionat del món d'escacs femení de 2018
 J18 i J19: Campiones del món juvenils 2018 i 2019
 R: Ràting
 E18 i E19: Campionats d'Europa individuals 2018 i 2019
 AM18 i AM19: Campionats d'Amèrica 2018 i 2019
 AS18 i AS19: Campionats de l'Àsia 2018 i 2019

 AF: Campionats de l'Àfrica 2019
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.6, Z3.7: Torneigs Zonals
 FN: Nominades Federacions
 ON: Nominades per l'organització
 PN: Nominades pel president de la FIDE

 Substitucions

A continuació es mostren les jugadores de la llista de classificadors que van declinar jugar i les seves substitutes:

  (WC) →  (R)
  (R) →  (R)
  (R) →  (R)
  (Z3.5) → Nominació presidencial extra (PN)
  (Z3.5) → Nominació presidencial extra  (PN)
  (Z3.5) → Nominació presidencial extra  (PN)
  (Z3.5) → Nominació presidencial extra  (PN)

A més, tres federacions (Xina, Aràbia Saudita, Vietnam) no van enviar-hi cap jugadora.

Resultats 

A causa de la mida de la taula, la vista de resultats es compon de dues parts en aquesta pàgina. Primer es mostren les rondes de la una a la quatre, dividides en diferents seccions. Després es tornen a reunir per als quarts de final i més enllà, que es mostren després.

Rondes 1-4

Rondes 1-4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Rondes 5-7

Tercer lloc

Final

Vegeu també 
 Copa del Món d'escacs 2021
 Campionat del món femení d'escacs

Referències

Enllaços externs 
 Copa del Món FIDE 2021, lloc web oficial, FIDE.

Esport a Sotxi
Competicions d'escacs femenines
Competicions d'escacs a Rússia
Copa del Món d'escacs
2021
Escacs a la dècada del 2020